Gates of Heaven steht für:

 Gates of Heaven (Kilranelagh), archäologischer Fundplatz im County Wicklow, Irland
 Gates of Heaven, Originaltitel des Films Pforten des Himmels von Errol Morris (1978) 
 Gates of Heaven, Album von Do As Infinity, siehe Do As Infinity #Gates of Heaven (2003)
 Gates of Heaven Synagogue, Synagoge in Madison, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Gate of Heaven Cemetery